Marjan Pogačnik je ime več oseb:
 Marjan Pogačnik (likovnik), slovenski likovnik (1920-2005);
 Marjan Pogačnik (admiral), slovenski kontraadmiral (1941-2012).
Marjan Pogačnik (sodnik)